NGC 3593 (другие обозначения — UGC 6272, MCG 2-29-14, ZWG 67.40, IRAS11119+1305, PGC 34257) — галактика в созвездии Лев.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3593 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3593 в группу также входят M65, NGC 3623, M66, NGC 3627, NGC 3628, NGC 3596 и NGC 3666.

Примечания

Литература 
 

 

3593
Лев (созвездие)